Дерягино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Киснемского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Киснемский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Липина Бора — 46 км, до центра муниципального образования села Троицкое — 22 км. Ближайшие населённые пункты — Гаврилово, Лунево, Семенчево.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

В Дерягино расположен памятник архитектуры жилой дом А. Н. Харламова.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вашкинского района